Вирава може бити:

 Вирава (Медзилаборце), насељено место у округу Медзилаборце, Прешовски крај, Словачка Република
 Вирава (Храдец Кралове), насељено место у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Вирава (река), река у Словачкој, притока реке Лаборец